Rivalerna kan avse:
Rivalerna (TV-serie) – svensk TV-serie från 2004
Rivalerna (miniserie) – miniserie från 1985, originaltitel Kane and Abel
Rivalerna (film, 2012) – amerikansk film från 2012, originaltitel The Campaign
Rivalerna (film, 2008) – fransk film från 2008, originaltitel Les liens du sang
Rivalerna (film, 2003 - svensk kortfilm från 2003 av Kave Raufi
Rivalerna (film, 1992) – amerikansk TV-film från 1992, originaltitel Battling for Baby
Rivalerna (film, 1981) – amerikansk film från 1981, originaltitel Killjoy
Rivalerna (film, 1973) – amerikansk film från 1973, originaltitel Ash Wednesday
Rivalerna (film, 1958) – amerikansk film från 1958, originaltitel Kings Go Forth
Rivalerna (film, 1943) – amerikansk film från 1943, originaltitel Crash Dive
Rivalerna (film, 1926) – amerikansk film från 1926, originaltitel What Price Glory